Happy Birthday – album grupy muzycznej Eden
 Happy Birthday – singel grupy muzycznej Eden

Zobacz też:
  Happy Birthday to You